GNF 1 (1978/1979) był 23. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydad Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół Maghreb Fès.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Moghreb Tétouan i Union Mohammédia awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
17 goli – Achibat (Renaissance Berkane)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1978 w Afryce
1979 w Afryce